A germanus latin szó jelentése: germán származású más feltevés szerint a jelentése édestestvér.

Germanus, mint családnév
 Germanus Gyula (Julius Abdulkerim Germanus) magyar orientalista

Germanus, mint keresztnév
Germanus konstantinápolyi pátriárka
Germanus auxerre-i püspök (Saint Germain d’Auxerre vagy Saint Germain l’Auxerrois, 378-448), a Saint-Germain d’Auxerre apátság megalapítója
Germanus (†551), I. Justinus bizánci császár unokatestvére

Lásd még
 Germán (keresztnév)

Jegyzetek